Die DreamHack Masters Malmö 2016 war ein vom 12. bis zum 17. April 2016 abgehaltenes Turnier in der E-Sport-Disziplin Counter-Strike: Global Offensive. Das Preisgeld des Turniers betrug 250.000 US-Dollar. Austragungsort des Wettbewerbs war die Malmö Arena.

Den ersten Platz erreichten die Ninjas in Pyjamas. Sie siegten vor ihren heimischen Fans im Finale gegen Natus Vincere nach zwei Partien. Für die Ninjas in Pyjamas war es der erste große Erfolg seit dem Triumph auf der ESL One Cologne 2014. Das Finale erreichte auf dem englischsprachigen Stream eine Reichweite von mehr als 350.000 Zuschauern gleichzeitig.

Teilnehmer 

Für das Turnier wurden die acht Playoff-Teilnehmer der DreamHack Cluj-Napoca 2015 eingeladen. Da fnatic das Turnier aufgrund einer Verletzung von Olof „olofmeister“ Kajbjer absagte, wurde G2 Esports nachträglich eingeladen. Die acht verbleibenden Teams qualifizierten sich im Vorfeld.

Gruppe A 
  Luminosity Gaming
  Team Liquid
  mousesports
  TyLoo

Gruppe B 
  Natus Vincere
  G2 Esports
  Counter Logic Gaming
  GODSENT

Gruppe C 
  Astralis
  Ninjas in Pyjamas
  Team Dignitas
  Lounge Gaming

Gruppe D 
  Virtus.pro
  Team EnVyUs
  Tempo Storm
  FaZe Clan

Lineups der Teams

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Preisgeldverteilung

Weblinks 
 Offizielle Website
 Statistiken zum Turnier auf hltv.org

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Malmö
E-Sport-Veranstaltung 2016
DreamHack